Jatra – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim
 Jatra – pielgrzymka w hinduizmie
 Jatra – przedstawienie teatralne w tradycji hinduizmu bengalskiego